

Niemcy 
 Jeseritz – dzielnica miasta Gardelegen

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Jezierzyce – dzielnica Szczecina
 Jezierzyce – woj. pomorskie
 Jezierzyce – woj. zachodniopomorskie